8×50 R se lahko navezuje:
8×50 R Mannlicher, avstro-ogrski naboj
8×50 R Lebel, francoski naboj